K7 puede referirse a:
 AMD Athlon, un núcleo de un microprocesador de AMD.
 Ibanez K7, un modelo de guitarra.
 Daewoo K7, un subfusil surcoreano.
 K7 Total Security, un programa antivirus.
 HMS K7, un submarino británico.